Hawke's Bay United Football Club é um clube de futebol da cidade de Napier, na Nova Zelândia. Atualmente disputam o Campeonato Neozelandês de Futebol. 

Fundado em 2005, realiza os seus jogos no Bluewater Stadium, com capacidade de 5.000 lugares. Segundo o site oficial do clube, possui estatuto amador - seus jogadores tem outras ocupações na maior parte de seu tempo.

As cores oficiais da agremiação são o preto e o branco.

História 
O Hawke's Bay United foi fundado em 2005 sob o nome de Napier City Soccer, como a franquia principal do clube da região de Hawke's Bay, enquanto que o Napier City Rovers disputaria Central Premier League . Na temporada inaugural do Campeonato Neozelandês de Futebol (2004-05), o clube terminou em 5º lugar. Na temporada seguinte, o Napier City Soccer foi renomeado para o atual nome e mudou suas cores para as mesmas da província de Hawke's Bay (branco e preto), como parte de um esforço para representar toda a costa leste, em vez de apenas a cidade de Napier. Na primeira temporada com o novo nome, o Hawkes Bay United terminou em último na campeonato nacional.

Elenco atual
Atualizado em 01 de março de 2020.

Jogadores famosos
  Jonathan Gould

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 2004